Aichholzhof ist der Name folgender Orte:

 Aichholzhof (Markgröningen), Siedlungsplatz von Markgröningen im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg; ehemals Domäne
 Aichholzhof (Weissach im Tal), Weiler von Weissach im Tal im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg